Kwadratuur (wiskunde), een begrip in de integraalrekening
 Kwadratuur (astronomie), een elongatie van 90°
 Kwadratuur (website), een Belgische muzieksite

Zie ook 
 Kwadratuur van de cirkel
 Kwadraat
 Vierkant (doorverwijspagina)